Алексей Шарков:
 Шарков, Алексей Мефодиевич (1912—2002) — Герой Социалистического Труда.
 Шарков, Алексей Николаевич (1908—1970) — Герой Советского Союза.